Gustave Marie Verspyck (1822-1909), luitenant-generaal titulair
Gustave Marie Verspyck (1897-1980), directeur van het Nederlandse Rode Kruis